Изото́пы иода — разновидности химического элемента иода, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны 37 изотопов иода с массовыми числами от 108 до 144 (количество протонов 53, нейтронов от 55 до 91) и 17 ядерных изомеров.

Единственным стабильным изотопом является 127I. Таким образом, природный иод является практически изотопно-чистым элементом. Самым долгоживущим радиоизотопом является 129I с периодом полураспада 15,7 млн лет.

Иод-131 

Иод-131 (период полураспада 8 суток) — один из самых массовых изотопов в цепочках деления урана и плутония. Является значимым короткоживущим загрязнителем окружающей среды при радиационных авариях и ядерных взрывах. Для минимизации накопления этого изотопа в организме при загрязнениях окружающей среды свежими продуктами цепных реакций урана и плутония рекомендуется принимать препараты иода.

Применяют в медицине для лечения заболеваний щитовидной железы. Препарат иода накапливается в щитовидной железе, где бета-излучение изотопа оказывает локальное угнетающее действие на ткани железы. В России налажен полный цикл применения метода от производства изотопа до синтеза радиофармакологических препаратов.

Иод-135 
Иод-135 (период полураспада 6,6 часа) значим в управлении ядерными реакторами. При его распаде образуется 135Xe — изотоп с очень большим сечением захвата нейтронов («нейтронный яд») и периодом полураспада около 9 часов. Этим явлением обусловлена так называемая «иодная яма» — появление высокой отрицательной реактивности после выключения или снижения мощности реактора, не позволяющее в течение 1-2 суток после этого вывести реактор на проектную мощность.

Иод-123 
Иод-123 (период полураспада 13 часов) — искусственно получаемый изотоп, применяется в медицине для диагностики щитовидной железы, метастазов злокачественных опухолей щитовидной железы и оценки состояния симпатической нервной системы сердца. Малый период полураспада (13 часов) и мягкое гамма-излучение (160 кэВ) уменьшают радиотоксическое действие препаратов с этим изотопом по сравнению с 131I. По этой же причине не применяется для лечения. В России налажен полный цикл применения метода от производства изотопа до синтеза радиофармакологических препаратов.

Препараты: йофлупан-123.

Иод-124 
Иод-124 — искусственный изотоп с периодом полураспада 4,176 суток. Схема распада — позитронный распад. Применяется в медицине для диагностики щитовидной железы методом позитронно-эмиссионной томографии Получают на ускорителях путём облучения протонами мишени 124Te по схеме 124Te(p, n) → 124I.

Иод-125 

Иод-125 — искусственно получаемый изотоп с периодом полураспада 59,4 суток, канал распада — электронный захват, применяется в медицине для лечения рака предстательной железы методом брахитерапии. В России налажен полный цикл применения метода от производства изотопа до имплантации микроисточников.

Иод-129 
 имеет период полураспада 15,7 млн лет, позволяет выполнять радиоизотопное датирование по иод-ксеноновому методу. Также может быть долгоживущим маркером загрязнения продуктами деления урана при авариях и ядерных испытаниях.

Таблица изотопов иода

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.
 Индексами m, m1, m2 и т. д. (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.
 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

См. также 
 Иод
 Иод-131

Примечания 

Изотопы иода